Военный:

 см. Военнослужащий

 Военный (журнал) – ежемесячный научно-популярный журнал. Основан в 2016 году и редактировался Станиславом Говорухиным. Продолжает издаваться после смерти режиссера. Позиционирован как преемник «Военного журнала».

 Военный городок
 Военный Городок — станция Восточно-Сибирской железной дороги на территории города Иркутск.
 Военный — городок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Военный городок — жилой район (улица квартального типа) в Советском округе Липецка.
 Военный — городок в Люберецком районе Московской области.
 Военный — городок в Мытищинском районе Московской области.

Военный — редкая фамилия.
 Военный, Мефодий Фёдорович (1862 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Киевской губернии.

См. также 
 Военный аэродром
 Военный паровоз